

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale che può giocare da terzino destro.

Collegamenti esterni